NKK ist die Abkürzung für
 Nazionalnaja konteinernaja kompanija, einen russischen Betreiber von Containerterminals
 Nihon Kōkan Kabushiki-gaisha, ein ehemaliges japanisches Unternehmen der Stahlindustrie, das in der JFE Group aufgegangen ist

Abkürzung